Deux prix littéraires français ont été nommés en hommage à l'écrivain Maurice Genevoix (1890-1980) :
 Le prix Maurice-Genevoix, fondé en 1985 par la ville de Garches ;
 Le prix de l'Académie française Maurice-Genevoix, décerné depuis 2004.